Illy steht für:
 Illy (Ardennes), französische Gemeinde in den Ardennen (bei Sedan) 
 Illy (Espresso), italienisches Unternehmen in den Bereichen Kaffeeherstellung und -vertrieb
 Illy (Schweiz), schweizerisches Unternehmen in den Bereichen Kaffeeherstellung und -vertrieb

 Illy (Rapper), australischer Rapper

Illy ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Illy (1925–2008), italienischer Lebensmittelchemiker

 Hans F. Illy (* 1940), deutscher Politikwissenschaftler
 Riccardo Illy (* 1955), italienischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 ILI
 Illi